Tongji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongji (socken i Kina, Shandong), 
 Tongji (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar